Щиров — русская фамилия. Известные носители:

 Щиров, Виктор Николаевич (род. 1954) — советский футболист, тренер.
 Щиров, Сергей Сергеевич (1916—1956) — Герой Советского Союза.